Gormenghast steht für:

 Gormenghast (Romanzyklus), einen Romanzyklus von Mervyn Peake
 Originaltitel des zweiten Bandes in diesem Zyklus, deutsch als Im Schloß
 Gormenghast (Oper), Oper von Irmin Schmidt (Premiere in Wuppertal 1998)
 Das Schloss im Nebel – Die Legende von Gormenghast, britisch-amerikanische Miniserie in 4 Teilen (Regie: Andy Wilson, 2000)